В одиночному розряді тенісного турніру Brighton International 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Джо Дьюрі 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
 Пем Шрайвер (півфінал)
 Андреа Темешварі (півфінал)
 Джо Дьюрі (фінал)

 Вірджинія Рузічі (2-ге коло)
 Ева Пфафф (1-ше коло)
 Міма Яушовець (2-ге коло)
 Іва Бударжова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brighton International